Mesék (Tales): A Star Wars univerzumban játszódó, 117 különböző történetből álló képregény sorozatot Jim Woodring, Timothy Zahn, Peter David, Ron Marz, Tony Isabella, Dan Jolley, Dave Cooper, Ryder Windham, John Ostrander, Rich Handley, Darko Macan, Rich Hedden, Lovern Kindzierski, Kevin Rubio, Mark Evanier, Sergio Aragonés, Kilian Plunkett, Dean Motter, Terry Moore, Tony Millionaire, Ian Edginton, Tom Fassbender, Jim Pascoe, Mark Schultz, Mark Evanler, Sean Kohot, Haden Blackman, Phil Amara, Randy Stradley, Beau Smith, Ryan Kinnaird, Andi Watson, Henry Gilroy, Dave McCaig, Jay Stephens, Garth Ennis, Mike Kennedy, Christian Read, Brett Matthews, Kla Asamlya, Jason Hall, Scott Allie, Jan Duursema, Brett Matthews, C. B. Cebulski, Scott Beatty, Fabian Nickleza, Jim Krueger, Bob Harris, Stan Sakai, David Land, Milton Freewater Jr, Adam Gallardo, Fillbach Brothers, Chris Ellopoulos, Nathan Walker, Jim Beard, Jay Laird, Scott Lobdell, Brian Augustyn, Mike Denning, Jonathan Adams, Paul Lee, Steve Niles, Adam Gallardo, Joe Casey, Rob Williams, Andy Diggle, Peter Alilunas, Jim Pascoe,Ken Lizzl, Jeremy Barlow, Andrew Robinson, Jim Royal, Tony Millionaire, Rick Geary, Jim Campbell, Peter Bagge, Gilbert Hernandez, Thomas Andrews, Shane McCarthy, Nathan P. Butler, Lucas Marangon, Joshua Ortega, Chris Avellone, Craig Thompson, Tod C. Parkhill, Gilbert Austin, Scott Kurtz, Bob Fingerman és James Kochalka írták. Ez az egyetlen sorozat amit két részre lehet bontani. Az egyik része idővonalhoz köthető történetekből, a másik része idővonalhoz nem köthető történetekből áll. 1999. szeptembere és 2005. júliusa között képregényfüzetekben, 2002. februárja és 2006. januárja között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg az elsőtől a hatodik történetig 2000 áprilisa és júniusa között, a nyolcadik, a tizediktől a tizenharmadikig és a tizenötödik történet 2001 februárja és áprilisa között, a tizenhatodik, a tizenhetedik és a tizenkilencedik történet 2001 októberében, a huszadik, a huszonötödik és a harminchatodik történet 2002 áprilisában és decemberében, majd a századik, százharmadik és a száznegyedik történet 2006 decemberében képregényfüzetekben. A Mesék idővonalba illeszkedő történetei az Új remény eseménye előtt, alatt és után játszódnak.

Idővonalba illeszkedő történetek

Élet, halál és az élő erő

Mara Jade: Egy éj a városban

Skippy a Jedi droid

Darth Vader: Leszámolás

Rutinellenőrzés

Incidens a Szarv bázison

Stop that Jawa!

Tarpals kapitány halála

Deal with Demon

Szerencse kisasszony

Hárman a Galaxis ellen

Pillanatnyi kétely

Halálcsillag születik

Spare Parts

Homokfúvás

Yaddle meséje: Az alanti

Nyári álom

Hoth

Lando kommandó: Sasszárnyakon

A Terk utcai csehó

A Hot Time in the Cold Town Tonite!

Fortune, Fate, and the Natural History of the Sarlacc

Junkheap Hero

A rejtőzködő

Hála a tervezőnek!

Single Cell

Nerf Herder

Jedi Chef

Outbid But Never Outgunned

Fantasztikus Erő

Captain Threepio

The One That Go Away

The Secret Tales of Luke’s Hand

Death Star Pirates

Bad Business

Feltámadás

A gyűlölet nyalókához vezet

A lázadó négyes

A rohamosztagos

Skreej

Névtelen

Egy megvetett vuki!

Szabad memória

Préda

Kezdetben

Leia hercegnő naplója

Túlzó mesék

Szellem

Egy nap az életemből

Egy Jedi fegyvere

Egyszer már megtörtént

A szolgálat

Kirakós béke

Tet-Ami titka

Túlélők

Sziklák

Sith az árnyékban

Az Erő gyermekei

Apokalipszis Endoron

Csibészek

A rémület áradata

A tanítás

Csempész bajok

Mitológia

Homokvihar

Első benyomások

Hullócsillag

Tedd vagy ne tedd

Csúszós lejtő

Szerencsecsillagok

A másik

Egy hosszú, nehéz nap

Ebédszünet

A sötétség szíve

A holtak bolygója

Mindent érted

Baljós árnyak

Hoth szellemei

A tanítvány

Sötét utazás

Második a Galaxisban

Bosszú

Boba Fett egy napja

A harcos útja

Kísértetek

Összeomló új birodalmak

Egyetlen katonai hadjáratban sem becsülhető alá az alapos felderítés jelentősége

Látható sötétség

Az elveszett fénykard

A történetmesélő

George R. Binks

Luke Skywalker a detektív

Az éhség fájdalmas

Senki sem tökéletes

Problémamegoldók

Ifjú Lando Calrissian

Nomád

Séta a megadatott úton

Egyenlők és ellentétek

A becsület kötelez

Számkivetve

Árnyak és Fény

Wedge Antilles a szerencsés

Megjelölve

Nem látott, nem hallott

Idővonalba nem illeszkedő történetek

What They Called Me

Tag & Bink bosszúja

A császári bíróság

A legjobb születésnap

Kessel futam

A lázadó klub

Út a nagy ismeretlenbe

Ki az apád

Fred jawa

A sikeres Jar Jar Binks

Melvin Fett

Fett klub

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The New Republic Volume 1

Star Wars Epic Collection: Rise of the Sith Volume 1

Star Wars Epic Collection: The New Republic Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 1

Star Wars Epic Collection: Rise of the Sith Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 2

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 4

Star Wars Epic Collection: The Menace Revealed Volume 1

Star Wars Epic Collection: The Old Republic Volume 3

Star Wars Epic Collection: The Empire Volume 5

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 3

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 theforce.net

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények